Chlói kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Chlói (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Magnisías, 
 Chlói (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Kastoriás, 

Robotskapade Greklandförgreningar